

Toponyme
Arget est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. 
Arget est un quartier de la commune de Sauerlach (Allemagne), située dans le Land de Bavière et le district de Haute-Bavière. 
Serres-sur-Arget est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.

Hydronyme
L'Arget est une rivière du sud de la France, qui prend sa source dans les Pyrénées et se jette dans l'Ariège en rive gauche au pied du château de Foix.

Homonymie de toponyme